Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le FC Copenhague depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1992.

Le club réalise sa meilleure performance lors de la saison 2010-2011 qui le voit atteindre le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il atteint également cette phase de la Ligue Europa en 2017.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du FC Copenhague en compétitions européennes sur EU-Football.info.

FC Copenhague
Copenhague FC